{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#CCCCFF"
!colspan="12"|
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campeón:
|
|colspan="9" |
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Subcampeón:
|
|colspan="9" |
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Resultado:
|
|colspan="9" | 6-4, 7-5
|-
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Modalidades
|-
|style="text-align: right;"|Individuales
|
|Masculino
|
|
|
|-
|style="text-align: right;"|Dobles
|
|Masculino
|
|-
|}

 Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

El argentino Diego Schwartzman ganó el título, derrotando al brasilero André Ghem en la final por 6-4, 7-5.

 Cabezas de serie 

  Diego Schwartzman(CAMPEÓN) 
  Andrey Kuznetsov (Primera ronda)
  Michał Przysiężny (Cuartos de final)
  Gerald Melzer ''(Segunda ronda)

<li>  Grégoire Burquier (Primera ronda)
<li>  Miloslav Mečíř, Jr. (retiro)
<li>  Valeri Rudnev (Segunda ronda)
<li>  Louk Sorensen (Segunda ronda)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Praga-2 2014